Beaver River (engl. für „Biberfluss“) ist der Name folgender Gewässer:

in Kanada:
 Beaver River (Churchill River), Nebenfluss des Churchill River in Alberta und Saskatchewan 
 Beaver River (Columbia River), Zufluss des Kinbasket Lake in British Columbia  
 Beaver River (Firesteel River), Fluss im Thunder Bay District, Ontario
 Beaver River (Georgian Bay), Fluss im Grey County, Ontario
 Beaver River (Grand Lake), Fluss in Labrador
 Beaver River (Kapiskau River), Fluss im Kenora District, Ontario
 Beaver River (Lake Simcoe), Fluss im Regional Municipality of Durham, Ontario
 Beaver River (Liard River), Fluss in Yukon und British Columbia
 Beaver River (Nova Scotia)
 Beaver River (Severn River), Fluss im Kenora District, Ontario
 Beaver River (Stewart River), Fluss im Yukon-Territorium  

in den Vereinigten Staaten:
 Beaver River (Alaska), Fluss auf der Alaska-Halbinsel
 Beaver River (Pawcatuck River), Fluss in Rhode Island
 Beaver River (Black River), Fluss in New York
 Beaver River (Ohio River), Fluss in Pennsylvania
 Beaver River, Name des Oberlaufs des North Canadian Rivers in Oklahoma
 Beaver River (Sevier River), periodisch wasserführender Fluss in Utah
 Beaver River (Bear Island River), Zufluss zum Bear Island River in Minnesota
 Beaver River (Cloquet River), Zufluss zum Cloquet River in Minnesota
 Beaver River (Oberer See), Zufluss zum Oberen See in Minnesota